Вера Орловић (Загреб, 1915 — Загреб, 19. октобар 1981) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|2
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|3
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|3
|7
|11
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Три Ане || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Игре на скелама || Госпођа на прозору
|-
| 1962. || Жири (кратки филм) || /
|-
| 1964. || Лито виловито || Загрепчанка с плаже
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Мејаши (ТВ серија) || Сусједа 1 - Габерова жена
|-
| 1970. || Колиње (ТВ филм) || Сусједа 1 - Габерова жена
|-
| 1971. || Путовање на мјесто несреће || /
|-
| 1973. || Сеоба душе (ТВ филм) || Старица
|-
| 1974. || У регистратури (ТВ серија)|| Лаурина гувернанта
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Стара
|-
| 1979. || Дај што даш || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1915.
Умрли 1981.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани